De Memorial Cimurri 2008 was de vierde editie van de wedstrijd. Deze werd verreden op 4 oktober en maakte deel uit van de UCI Europe Tour 2008.

Uitslag

Eendagswielerwedstrijd in 2008
2008